El Coll de les Estanoses és una collada situada a 1.133,7 m alt a cavall dels termes comunals de la Menera i de Serrallonga, tots dos de la comarca del Vallespir, a la Catalunya del Nord.

És a la zona sud-occidental del terme, a ponent de les Torres de Cabrenç i al sud-oest del Puig Ballador.

Bibliografia

Referències 

Colls de la Menera
Colls de Serrallonga